{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2008
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|11 – 17 de fevereiro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|8ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP International Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Sauipe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Nicolás Almagro
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Marcelo Melo /  André Sá
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |< 2007 
| align="right" |2009 >|}
O ATP da Costa do Sauipe de 2008 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro, da série ATP International, disputado em Sauipe, na Bahia. Faz parte do Brasil Open.

Campeões
Simples

 Nicolás Almagro venceu  Carlos Moyà 46–7, 6–3, 5–7

Duplas

 Marcelo Melo /  André Sá''' venceram  Albert Montañés /  Santiago Ventura 4–6, 6–2, [10–7]

Ligações externas

  Brasil Open no UOL
  Brasil Open no site da ATP

 
2008
Costa do Sauipe